Pena est un nom propre hispanique et portugais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Afonso Augusto Moreira Pena (1846-1909), président de la République des États-Unis du Brésil de 1906 à 1909 ;
 Gustavo Pena (né en 1941), footballeur mexicain ;
 Pedro Pena (né en 1939), acteur espagnol ;
 Pierre Pena (1535-1620), médecin et écrivain français ;
 Renivaldo Pena (né en 1974), footballeur brésilien ;

Toponyme 

 Ribeira de Pena, municipalité du Portugal ;
 Pena, freguesia de Lisbonne ;
 Pena, localité de la commune portugaise de Vila Real.

Architecture 
 Palais national de Pena, palais portugais.

Musique 
 Pena, vièle indienne traditionnelle à cordes frottées avec un archet muni de grelots.

Langue 
En espagnol, italien et portugais, le mot pena est un substantif féminin qui signifie « peine ».

En portugais, un deuxième sens signifie « plume » et un troisième sens signifie « roche », équivalent au substantif féminin espagnol peña.

Voir aussi

Article connexe 
 
 

Homonymie de toponyme
Patronyme portugais
Patronyme hispanique